«Реванш» — слово, которое используется в названиях многих фильмов. Некоторые из них приведены ниже.

 Буквальное название (в советском и российском прокате) 
 Реванш — советский фильм режиссёра Журавлёва Василия Николаевича 1930 года.
 Реванш (Revansa) — румынский фильм режиссёра Серджиу Николаеску 1978 года.
 Реванш (La Revanche) — французский фильм режиссёра Пьера Лари 1981 года.
 Реванш (La Revancha) — венесуэльский телесериал 1989 года.
 Реванш — индийский фильм 1993 года.
 Реванш (La Revancha) — телесериал совместного производства Венесуэлы и США 2000 года.
 Реванш (Reprise) — 15-я серия американского телесериала «Ангел» 2001 года.
 Реванш (Take, The) — фильм США режиссёра Брэда Фурмана 2007 года.
 Реванш (Revanche) — австрийский фильм режиссёра Гёльца Шпильмана 2008 года.
 Со словом «реванш» в названии 
 «Реванш Дзатоити» — японский фильм 1965 года.
 «Матч-реванш» — мультфильм режиссёра-мультипликатора Дёжкина Б. П. 1968 года.
 «Фантоцци берёт реванш» — итальянский фильм режиссёра Нери Паренти 1990 года.
 «Бой с тенью 2: Реванш» — российский фильм режиссёра Антона Мегердичева 2007 года.
 «Забойный реванш» — спортивная кинокомедия 2013 года.